Corail peut faire référence à :

Biologie 
 Corail,  un animal marin de l'embranchement des cnidaires, pouvant vivre en colonie dans les récifs coralliens ;
 Corail rouge, une espèce de cnidaire très utilisé en joaillerie (et qui ne fait pas partie des coraux au sens strict) ;
 terme de cuisine correspondant aux gonades de certains fruits de mer, comme le corail de pétoncle ou celui des oursins ;
 Corail, un des noms commerciaux de la variété de pomme Pinova ;
 Serpent corail, un serpent venimeux rencontré dans de nombreux pays du globe.
 Crabe corail - un crustacé, Carpilius corallinus.

Toponymie 
 Corail, le chef-lieu de l'arrondissement de Corail à Haïti.

Autres 
 Le corail, une couleur faisant partie du champ chromatique de l'orange.
 Noces de corail, les 11 ans de mariage dans le folklore français.
 Les  voitures Corail sont des voitures voyageurs de la SNCF et des Chemins de fer portugais. Le nom a été décliné en :
 Téoz
 Intercités
 Lunéa

Voir aussi 
 
 Korail